Archer [árčr] (angl. lučištník) může znamenat:

příjmení osob
 Colin Archer (1832–1921), norský stavitel lodí
 Frederick Scott Archer (1813–1857), jeden ze zakladatelů moderní fotografie
 Gem Archer (* 1966), anglický rockový hudebník
 John Archer (1921–1997), britský atlet, sprinter
 Jonathan Archer, fiktivní postava v seriálu Star Trek: Enterprise
 Nathan Archer viz Lawrence Watt-Evans, americký spisovatel
 Tasmin Archer (* 1963), anglická zpěvačka

jiný význam
 Archer (stíhač tanků)
 Archer County, okres ve státě Texas
 Archer (seriál)

Externí odkazy